Coruja-do-mato é um termo vernáculo utilizado para as espécies:
Strix virgata no Brasil
Strix aluco em Portugal

Desambiguações de animais